Jeffrey John Wolf era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Stefan Kozlov ha sconfitto Aleksandar Vukic con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Mitchell Krueger (quarti di finale)
  Jeffrey John Wolf (semifinale)
  Aleksandar Vukic (finale)

  Jason Jung (secondo turno) 
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno) 
  Blaž Rola (primo turno) 
  Stefan Kozlov (campione)

Qualificati 

  Ben Shelton (quarti di finale)
  Arjun Kadhe (primo turno)

  Keegan Smith (secondo turno) 
  Gijs Brouwer (secondo turno)

Wildcard 

  Ezekiel Clark (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

  Vasil Kirkov (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2021